Clarke – variante del nome proprio di persona Clark

Persone

Altro
4923 Clarke – asteroide
Gazzella di Clarke – antilope della Somalia
Orbita Clarke – orbita geostazionaria
Premio Arthur C. Clarke – premio letterario britannico

Pagine correlate 
Contea di Clarke